Mamerc Emili Mamercí (tribú) tribú amb potestat consular el 438 aC.
 Mamerc Emili Mamercí (cònsol), cònsol el 410 aC